Abbado ist der Familienname folgender Personen:

 Claudio Abbado (1933–2014), italienischer Dirigent
 Daniele Abbado (* 1958), italienischer Theater- und Fernsehregisseur 
 Marcello Abbado (1926–2020), italienischer Komponist und Pianist
 Michelangelo Abbado (1900–1979), italienischer Violinist und Lehrer
 Misha Mullov-Abbado (* 1991), italienischer Jazzmusiker
 Roberto Abbado (* 1954), italienischer Dirigent